Buslijn 171 (Amsterdam-Aalsmeer), streekbuslijn geëxploiteerd door Connexxion rond Amsterdam
Buslijn 171 (Eindhoven-Dommelen)
Buslijn 171 (Rotterdam)
Buslijn 171 (Twello-Deventer)
Buslijn 171 (Veendam-Groningen)
Buslijn 171 (Zwolle-Blokzijl)
Buslijn 171 (Zwolle-Vollenhove)